Balch může být:

 Balch – město v Afghánistánu
 Balch (provincie) – provincie v Afghánistánu

příjmení
 Antony Balch (1937–1980) – anglický filmový režisér a distributor
 Emily Greene Balch (1867–1961) – americká akademička, spisovatelka, kvakerka a pacifistka